De Verwachting (Hollum), molen in het Friese Hollum
 De Verwachting (Tholen), molen in het Zeeuwse Tholen
 Fort de Verwachtingh, fort in Sanana